В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Енн Джонс здобула титул, у фіналі перемігши Ненсі Гюнтер 6-4, 6-4.

Сіяні гравчині 
  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Puerto Rico Open